

Niemcy 
 Beetzsee – jezioro w kraju związkowym Brandenburgia w Potsdam-Mittelmark
 Beetzsee – urząd w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Potsdam-Mittelmark
 Beetzsee – gmina w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Potsdam-Mittelmark

Zobacz też 
 Beetzseeheide